Niemcy:
 Oberharz am Brocken – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Harz
 Oberharz – dawna gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Goslar

Zobacz też:
 Harz